Charles Naylor ist der Name folgender Personen:

* Charles Naylor (Politiker) (1806–1872), US-amerikanischer Politiker
 Charles Naylor (Musiker) (Charles Legh Naylor; 1869–1945), britischer Organist, Dirigent und Musikpädagoge